Denumirea de Svetoslav se poate referi la una din următoarele localități din Bulgaria:

 Svetoslav, un sat în comuna Stambolovo, regiunea Haskovo;
 Svetoslav, un sat în comuna Kainardja, regiunea Silistra.